En sport, la I liga désigne généralement en Pologne la compétition de deuxième niveau.

Championnats appelés « I liga » 
  de football
  de hockey sur glace
  de volley-ball masculin